Rothgraben ist ein Gewässer- und Talname:

 Rothgraben, Unterlaufname der Weißache (Chiemsee) auf der Gemeindegrenze zwischen Grabenstätt und Übersee, beide Landkreis Traunstein, Bayern
 Rothgraben (Larzenbach), rechter Bachgraben von der Scharte zum Larzenbach (zum Fritzbach)  vor Hüttau, Bezirk St. Johann im Pongau, Salzburg 
 Rothgraben (Limbachsgraben), teils auch Rotgraben, linker Oberlauf des Limbachsgrabens (zur Tauber) bis nach Böttigheim, Gemeinde Neubrunn, Landkreis Würzburg, Bayern

Siehe auch:
 Rothbach
 Rotgraben